Sofia Sjesnovitsch – białoruska florecistka.

Życiorys 

Zdobyła brązowy medal (indywidualnie) w florecie na Mistrzostwach Europy w Szermierce w 1992 roku.

Przypisy 

Białoruscy sportowcy